BT puede referirse a:

 Bt, bartender o barman.
 Brian Transeau, productor, compositor y artista de música electrónica.
 Banco del Tesoro, institución financiera de Venezuela.
 Backtrack, distribución GNU/Linux en formato LiveCD pensada y diseñada para la auditoría de seguridad y relacionada con la seguridad informática en general.
 Berliner Tageblatt, antiguo periódico alemán editado en Berlín entre 1872 y 1939.
 BT Group (anteriormente British Telecom), operador de telecomunicaciones proveniente del antiguo monopolio de las telecomunicaciones en el Reino Unido.
 Bluetooth, tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance.
 Badajoz TUYO, antiguo partido político de Badajoz (España).
 Tanque BT, familia de tanques de crucero soviéticos de la Segunda Guerra Mundial.
 Battlefield, serie popular de videojuegos de disparos en primera persona.
 Baronet, título del Reino Unido.
 Bulgartabac, tabacalera búlgara.

Siglas